Toppmötet kan vara:
 Toppmötet (TV-program)
 Toppmötet (utställning)